Empire (englisch/französisch für Imperium) bezeichnet im Deutschen:

 Britisches Weltreich, Phase der britischen Kolonialpolitik
 Kaiserreich Frankreich, verschiedene Phasen der französischen Geschichte
 Erstes Kaiserreich, das französische Kaiserreich unter Napoleon Bonaparte
 Zweites Kaiserreich, das französische Kaiserreich von Napoleon III.
 Empire (Stilrichtung), klassizistische Stilform der Kunst, insbesondere bei Möbeln, Kleidung und Kunstgewerbe zur Zeit Kaiser Napoléons I.
 Second Empire (Stilrichtung), Stilform der Kunst und Architektur zur Zeit Kaiser Napoléons III.
 Empire (Film) von Andy Warhol
 einen Film mit John Leguizamo, siehe Imperium – Zwei Welten prallen aufeinander
 Empire Interactive, britischer Computerspiel-Publisher
 Empire – die neue Weltordnung, Buch von Michael Hardt und Antonio Negri
 Empire (London), Lichtspieltheater am Leicester Square
 Empire (Brettspiel)
 Empire (Tabletop), Tabletop-Kriegsspiel
 mehrere Computerspiele
 Empire (Computerspiel) (1977), aufgrund mehrerer ähnlich benannter Spiele auch als Classic Empire bezeichnet
 Empire: Total War (2009), ein Titel der Total-War-Computerspielreihe
 Empire Earth, mehrteilige Computerspielserie
 Empire Records, Plattenlabel
 Empire (Band), deutsch-britische Metal-Band
 Empire (Kasabian-Album), zweites Studioalbum von Kasabian
 Empire (Madball-Album), siebtes Studioalbum von Madball
 mehrere US-Fernsehserien
 Empire (Fernsehserie, 1962), Westernserie, die in New Mexico spielt
 Empire (Fernsehserie, 2005), sechsteilige amerikanische Miniserie, die im alten Rom spielt
 Empire (Fernsehserie, 2015), Hip-Hop-Musikserie
 Empire (Magazin), britische Zeitschrift
 Empire (Apfel)
 Short S.23 Empire, Flugzeug der Firma Short

Unternehmen und Marken:
 Empire Company, kanadischer Mischkonzern
 Empire Car, ehemaliger niederländischer Automobilhersteller
 Empire Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Empire State Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Sterling Automobile & Engine Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Empire
 William T. Terwilliger & Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Empire

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Empire (Alabama)
 Empire (Arkansas)
 Empire (Colorado)
 Empire (Georgia)
 Empire (Illinois)
 Empire (Kalifornien)
 Empire (Kentucky)
 Empire (Louisiana)
 Empire (Maine)
 Empire (Michigan)
 Empire (Minnesota)
 Empire (Mississippi)
 Empire (Nevada)
 Empire (Ohio)
 Empire (Oregon)
 Empire (South Dakota)
 Empire (Wisconsin), Town(ship) im Fond du Lac County
 Empire City (Kansas)
 Empire City (Oklahoma)
 Empire Prairie (Missouri)

Künstlername von:
 Alec Empire (* 1972), deutscher Musiker

im NRHP gelistete Objekte:
 Empire Chief Mine and Mill, in Lake City, Connecticut, ID-Nr. 99001237
 Empire Coal Company Store, in Landgraff, West Virginia, ID-Nr. 92000321
 Empire House, in Stony Ridge, Ohio, ID-Nr. 78002216
 Empire Manufacturing Company Building, in Atlanta, Georgia, ID-Nr. 02000078
 Empire Mine, in Grass Valley, Kalifornien, ID-Nr. 77000318
 Empire Ranch, in Greaterville, Arizona, ID-Nr. 75000354

Siehe auch:
 Empire Plaza
 Empire Township
 Kaiserreich bzw. Empire français